Чекано́вский (польск. Czekanowski) — польская фамилия; имеет женскую форму Чекановская. Может также быть топонимом:

 Чекановский, Александр Лаврентьевич (1833—1876) — русский геолог и исследователь Средней Сибири польского происхождения.
 Чекановский, Алексей Иванович (в монашестве Александр ; 1881—1937) — деятель обновленчества, епископ Русской православной церкви, викарий Киевской епархии.
 Чекановский, Иван Алексеевич (в монашестве Иоанникий; 1850—не ранее 1926) — обновленческий епископ Валуйский, викарий Воронежской обновленческой епархии.
 Чекановский, Ян (1882—1965) — польский антрополог, этнограф и лингвист.
 Чекановский — жилой район в городе Братске Иркутской области.